Ежо́вский

Топонимы 
 Ежовский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Ежовский — ручей реки Шухтовка Волгоградской области.

Фамилии 
 Ежовский, Юзеф — польский филолог, специалист по классической филологии, поэт, переводчик, один из основателей и руководитель студенческого общества филоматов в Вильно.

См. также 
 Ежовский Мироносицкий монастырь — монастырь в республике Марий Эл.
 Ежовский (Дударевский) полк — в составе 4 дивизии участвовавшей в Вёшенском восстании.
 Ежовский район
 Ежовский сельский совет
 Ежовское сельское поселение
 Ежовское
 Ежово